Aurel (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Aurel (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy